Mila Rodino (Bulgaars: Мила Родино; "Dierbaar Geboorteland") is het volkslied van Bulgarije. De tekst is geschreven door Tsvetan Radoslavov en dateert uit 1885. Met een iets gewijzigde tekst werd het in 1964 het nationale volkslied.

Tekst

De Nederlandse vertaling
 Trots verrijzen de toppen van de Balkan
 Naast haar glanst de Donau;
 De zon schijnt boven Thracië,
 Het Piringebergte doemt op in de purperen gloed. 

Refrein (x2):
O, dierbaar moederland,
Aards paradijs!
Want uw mooiheid, uw straling,
Ah, er is geen eind aan.

Referentie

Externe link 
 Opname op de website van de president van Bulgarije (mp3)

Bulgaars symbool
Muziek in Bulgarije
Volkslied uit Europa